Кручёная — населённый пункт (тип: железнодорожная станция), посёлок при станции Кручёная в Сальском районе Ростовской области России. Входит в состав Кручёно-Балковского сельского поселения.

География 
Через посёлок проходят пути Северо-Кавказской железной дороги.

Единственная улица в населённом пункте — Локомотивная. 

Рядом с посёлком находится пруд. 

Ближайшие населённые пункты — хутора Новоселый 1-й Сальского района и Двойной Песчанокопского района Ростовской области. В 22 км к юго-западу - город Сальск.

Население

Инфраструктура 
Путевое хозяйство Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги. Действует железнодорожная станция Кручёная.

Транспорт 

Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Выезд на автодорогу регионального значения 60К-2 Котельниково — Сальск — Песчанокопское.

Примечания 

Населённые пункты Сальского района